Сезон ФК «Ейбар» 2017—2018 - сезон футбольного клубу Ейбар. Клуб взяв участь у Ла-Лізі і Копа-дель-Рей.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі 

|}

Змагання

Усі турніри

Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Матчі

Копа-дель-Рей

Матчі

1/16 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 26 грудня 2017.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб
|-

|}

Картки 
Враховано всі змагання. Востаннє оновлено 26 грудня 2017.

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 26 грудня 2017.

Примітки 

Сезони ФК «Ейбар»
Сегунда Дивізіон Eibar